Koslar steht für:
 Koslar, ein Stadtteil von Jülich, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Koslar ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Koslar (1940–2002), deutscher Radsportler
 Michael Koslar (* 1967), deutscher Fernsehmoderator, Maler, Autor und Sprecher
 Wilhelm Koslar (1924–1993), deutscher Keramiker und Dichter

Siehe auch:
 Goslar (Begriffsklärung)